Laevidentalium lebruni är en blötdjursart som först beskrevs av Mabille och Alphonse Trémeau de Rochebrune 1889.  Laevidentalium lebruni ingår i släktet Laevidentalium och familjen Laevidentaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
lebruni